Kemang Manis (Pinoraya), een plaats in Indonesië
Kemang Manis (Tebing Tinggi), een plaats in Indonesië
Kemang Manis (Muara Papalik), een plaats in Indonesië
Kemang Manis (Semidang Alas), een plaats in Indonesië
Kemang Manis (Kaur Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing